Pionieri mormoni – gruppo di membri della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni che migrarono attraverso gli Stati Uniti d'America dal Midwest all'attuale Utah
 Pionieri della Croce Rossa Italiana – gruppo componenente della Croce Rossa Italiana
 Gruppo dei pionieri – nome sotto il quale John Beazley ha riunito un insieme di ceramografi greci tardo arcaici

Pagine correlate 
 Pioniere